Таку Такеучи (; роден на 20 май 1987 г. в Нагано) е японски състезател по ски скокове. Олимпийски бронзов медалист, златен медалист от световно първенство по северни дисциплини.

Световна купа по ски скокове

Генералното класиране

Места на подиума

Източници 

Японски ски скачачи